Moschea del Re – moschea di Berat
Moschea del Re – moschea di Elbasan